Трейси Клэр Голд (; род. 16 мая 1969, Нью-Йорк, США) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли Кэрол Сивер в ситкоме Growing Pains. В начале 2009 года вела шоу GSN Live совместно с Фредом Роггином.

Биография 
Голд родилась в семье Джо и Бонни Фишер в Нью-Йорке.  У Голд есть младшая на год сестра актриса Мисси Голд. После того, как  их мать в 1973 году вышла замуж за Гарри Голдштейна, Трейси и Мисси были удочерины отчимом и стали известны как Трейси и Мисси Голдштейн. Так же у Голд есть три сводные сестры: Брэнди, Джессика и Кассандра. Брэнди и Джессика тоже актрисы.

Свою актёрскую деятельность Трейси Голд начала в возрасте четырёх лет. Тогда она первый раз появилась в рекламе компании «Pepsi». Также в 1983 году она сыграла небольшую роль в картине «Goodnight Beantown». Она стала самой маленькой участницей экспериментального ток-шоу «Gimme A Break!», благодаря которому стала замеченной несколькими известными голливудскими режиссёрами.

Личная жизнь 
8 октября 1994 года вышла замуж за Роби Маршалла. Пара воспитывает четверых сыновей: Сейджа Голда Маршалла (род. 16.02.1997), Бэйли Винсента Маршалла (род. 04.03.1999), Эйдена Майкла Маршалла (род. 09.05.2004) и Дилана Кристофера (род. 01.04.2008).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 The Official Tracey Gold Website
 

Лауреаты премии «Молодой актёр»